Сантијаго Хустлавака има више значења:

 Општина Сантијаго Хустлавака (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Хустлавака (Сантијаго Хустлавака, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику